Jilotepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jilotepec de Molina Enríquez, ort, Delstaten Mexiko, 
 Jilotepec, Veracruz, 
 Jilotepec (kommun), Delstaten Mexiko, 
 Jilotepec (kommun), Veracruz, 
 Jilotepec, Puebla, Tlatlauquitepec, 
 Jilotepec (region)